Мейе (, или ):

Персоналии 
 Мейе, Антуан (1866—1936) — французский лингвист.
 Мейе, Аксель (род. 1995) — габонский футболист.

Топонимы 
 Мейе (Сувиньи) — коммуна во Франции, в департаменте Алье. Входит в состав кантона Сувиньи.
 Мейе (Эриссон) — коммуна во Франции, в департаменте Алье. Входит в состав кантона Эриссон.
 Мейе (Эндр) — коммуна во Франции, в департаменте Эндр.